Ракель Атаво і Абігейл Спірс були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі разом. Атаво грала в парі з Чжань Хаоцін, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Дженніфер Брейді і Медісон Кіз. Спірс успішно захистила свій титул, граючи в парі з Коко Вандевей. У фіналі вони перемогли пару Алізе Корне і Алісія Росольська з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Bank of the West Classic, парний розряд
2017